Bonnaud ist der Name eines französischen Orts

 im Département Jura, siehe Bonnaud

Bonnaud ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Bonnaud (* 1967), französischer Radiomoderator und Journalist
 Jacques-Philippe Bonnaud (1757–1797), französischer General
 Robert Bonnaud (1929–2013), französischer Historiker